El nombre de Cuzco puede referirse a:
 Departamento del Cuzco, una región en el Perú.
 Departamento de Cuzco, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.
 Provincia del Cuzco, una provincia en el Perú.
 Distrito de Cuzco, un distrito dentro de la provincia del Perú.
 Cuzco (o Cusco), ciudad del Perú.
 Cusco (banda), grupo alemán de música new age.
 Kuzco, personaje ficticio de Las Locuras del Emperador y Las Nuevas Locuras del Emperador.
 Cuzco, parada de metro de la ciudad de Madrid.